Aureli Climent Prudenci, poeta i apologista cristià del segle IV
 Prudenci Bertrana.
 Prudenci d'Armentia o Prudenci d'Àlaba, bisbe de Tarassona i sant
 Prudenci de Troyes o Prudenci Galindo, historiador i bisbe de Troyes i sant
 Prudenci (nom)